Желе́зінка () — село, центр Железінського району Павлодарської області Казахстану. Адміністративний центр Железінського сільського округу.

Населення — 5190 осіб (2009; 5956 у 1999, 6516 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 51 %;
 казахи — 28 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Железінського району
Села Павлодарської області
Районні центри Павлодарської області